Tobion bubonoides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Tobion bubonoides ingår i släktet Tobion och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bubonoides